Llarena puede referirse a las siguientes personas:
 Pablo Llarena Conde (1963), juez español.
 Alicia Llarena González (1964), poetisa canaria.
 Borja Llarena Barroso (1999), futbolista español.